Les Jolies Choses, roman de Virginie Despentes paru chez Grasset en 1998 ;
 Les Jolies Choses, film français de Gilles Paquet-Brenner, sorti en 2001.